Namur steht für:
 Grafschaft Namur, historische Grafschaft
 Namur, Stadt in Belgien
 Bezirk Namur, einer von drei Bezirken der gleichnamigen Provinz in Belgien
 Provinz Namur, Provinz in Belgien
 Bistum Namur, Kirchensprengel in Belgien
 Namur (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Namur (Wisconsin), Unincorporated Community in Door County, Wisconsin
 Namur (Metro Montreal), eine U-Bahn-Station in Montreal
 Namurium, auch verkürzt zu Namur, in der Erdgeschichte ein Zeitintervall des Karbon (Paläozoikum) 
 HMS Namur (1697), britisches 90-Kanonen-Linienschiff
 HMS Namur (1756), britisches 90-Kanonen-Linienschiff
 (3374) Namur, einen Asteroiden

Namur ist der Familienname folgender Personen:
 Namur (Adelsgeschlecht), Herrscherfamilie der Grafschaft Namur
 Blanche von Namur (um 1320–1363), Königin von Schweden und Norwegen
 Jos Namur (1823–1892), luxemburgischer Liebig-Schüler

NAMUR steht für:
 NAMUR, Normen-Arbeitsgemeinschaft Mess- und Regeltechnik

Siehe auch:
 Roi-Namur
 NAMUR-Sensor

NAMUR